Con il termine ganascia si intendono vari significati, che riuniti, metaforicamente, simboleggiano una morsa bloccante.

Termini specifici e usi

Esseri viventi 
Sia per l'uomo che per l'animale, ganascia è considerata la parte inferiore del viso (la mascella e la guancia per l'uomo e la donna) e del muso (la mascella e la mandibola, per gli animali a quattro zampe).

Meccanica stradale 
In ambito stradale è riferito al cosiddetto attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli o morsa "blocca ruota" usate dalle forze dell'ordine per impedire che il titolare (o chi per lui) possa rimuovere la vettura sottoposta a sanzione di sequestro, dopo l'applicazione della suddetta, su una delle ruote.

Manutenzione tecnica rotabile 
In gergo tecnico ferroviario, ganascia è riferito a un attrezzo particolare per i collegamenti delle testate delle rotaie.

Edilizia 
In muratura, per ganascia si intendono delle assi di legno particolarmente resistenti, che se fissate adeguatamente, sono usate per lo più, come raccordo sui ponteggi.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Linguistica